De Keizer, een tarotkaart
 L'Empereur (golfclub), Belgische golfclub
 L'Empereur (wielrenner), Belgisch wielrenner (begin 20e eeuw)